Wane ist der Familienname folgender Personen:

 El-Ghassim Wane (* 1959), mauretanischer Politikwissenschaftler und Hochschullehrer, UN-Diplomat
 Souleymane Wane (* 1976), senegalesisch-US-amerikanischer Basketballspieler
 Taylor Wane (* 1968), britische Pornodarstellerin, Regisseurin und Model

Wanen steht für

 Wanen, ein Göttergeschlecht, der nordischen Mythologie